Le mot utilitaire peut avoir les significations suivantes :

Philosophie 

 en philosophie, les utilitaires sont les disciples de l'économiste anglais Bentham, ainsi nommés parce qu'ils ne reconnaissent pour principe de la morale que l'utilité : voir Utilitarisme.

Informatique 

 en informatique, un utilitaire est un logiciel conçu pour aider à gérer et à régler une pièce d'équipement informatique, un système d'exploitation, un logiciel ou les informations enregistrées sur un support informatique en accomplissant une tâche ou un groupe de tâches associées ;

Industrie automobile
 dans l'industrie automobile, le mot utilitaire peut désigner plusieurs types de véhicule :
 un véhicule utilitaire,
 un véhicule utilitaire sport ( Sport Utility Vehicle),
 un pick-up ( Sport Utility Truck).

Voir aussi

Article connexe 
On retrouve le mot utilitaire dans les expressions suivantes :
 Uniforme professionnel utilitaire, un vêtement de travail.
 Sélection utilitaire, l'une des trois formes de sélection naturelle dans la biologie de l'évolution.